Варфоломеева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Варфоломеева, Галина Наумовна (псевдоним Алла Айзеншарф; 1936—2018) — русская поэтесса.
 
 Варфоломеева, Нина Михайловна (род. 1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.